Porter Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Porter Township (Arkansas)
 Porter Township (Indiana)
 Porter Township (Cass County, Michigan)
 Porter Township (Midland County, Michigan)
 Porter Township (Van Buren County, Michigan)
 Porter Township (North Dakota)
 Porter Township (Delaware County, Ohio)
 Porter Township (Scioto County, Ohio)
 Porter Township (Oklahoma)
 Porter Township (Clarion County, Pennsylvania)
 Porter Township (Clinton County, Pennsylvania)
 Porter Township (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Porter Township (Jefferson County, Pennsylvania)
 Porter Township (Lycoming County, Pennsylvania)
 Porter Township (Pike County, Pennsylvania)
 Porter Township (Schuylkill County, Pennsylvania)